Stelter ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Stelter (1882–1956), deutscher Jurist und Politiker
 Bernd Stelter (* 1961), deutscher Komiker
 Daniel Stelter (* 1964), deutscher Unternehmensberater und Autor
Daniel Stelter (* 1977), deutscher Jazz-Gitarrist
 Hans Stelter (1895–nach 1941), deutscher Publizist und völkischer Politiker
 Hans-Ulrich Stelter (* 1945), deutscher Fernsehjournalist
 Karl Stelter (1823–1912), deutscher Kaufmann und Schriftsteller
 Roland Stelter (* 1953), deutscher Bildender Künstler und Autor
 Wilhelm Stelter (1915–2008), deutscher Zahnmediziner und Generalarzt

Siehe auch:
 Stellter